Szent Balázs-templom (Vodnjan)
Szent Balázs-templom (Zágráb)